Prodan je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 253 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Edvard Prodan (1909−1990), izumitelj
 Igor Prodan (1979−2011), elektrotehnik/ekonomist?
 Josip Prodan (1899−1964), zdravnik ftiziolog
 Marjan Prodan (1931−2017), zdravnik pediater
 Silvan Prodan (*1933), geograf, urbanist, publicist

Znani tuji nosilci priimka 
 Andrea Prodan (*1961), italijanski igralec
 Daniel Prodan (1972−2016), romunski nogometaš
 Luca Prodan (1953–1987) italijansko-argentinski glasbenik

Glej še: 

 priimke Predan, Prodnik, Prodanovič itd.

Zunanje povezave